Эдвард Макклеллан «Нед» Камминс (; , Чикаго — , Нью-Британ, Коннектикут) — американский гольфист, чемпион летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Камминс участвовал в двух турнирах. В командном он занял 25-е место, и в итоге его команда стала первой и выиграла золотые награды. В одиночном разряде он занял 25-е место в квалификации, но пройдя в плей-офф, закончил соревнование уже в первом раунде.

Ссылки 
 Эдвард Камминс на sports-reference.com 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Чикаго
Чемпионы летних Олимпийских игр 1904 года
Гольфисты США
Гольфисты на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по гольфу